Xixia – państwo założone przez Tangutów, istniejące w latach 1038-1227
 Xixia – rodzaj wymarłych owadów
 Xixia – dzielnica w prefekturze miejskiej Yinchuan, w regionie autonomicznym Ningxia, w Chinach
 Xixia – powiat w prefekturze miejskiej Nanyang, w prowincji Henan, w Chinach